Ignorance Is Bliss – album dei Face to Face
 Ignorance Is Bliss – album di Skepta
 Ignorance Is Bliss – canzone dei Ramones, contenuta nell'album Brain Drain